Wangji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangji Zhen (socken i Kina), Hubei, 
 Wangji (socken i Kina, Anhui), 
 Wangji (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar